Жетыген — железнодорожная станция Алматинского отделения Казахстанских железных дорог. 

Эта станция принадлежит Турксиб и линии Жетыген — Алтынколь.

Станция открыта в 1931 году на линии Алма-Ата I — Актогай. В 2011 году открыта построенная железная дорога Жетыген — Хоргос — Цзинхэ, которая стала второй по железной дороге, соединившей Казахстан с Китаем.

Примечания

Ссылки 
Станция Жетыген на карте 

Железнодорожные станции Казахстана